Эникс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Поньенте-Альмерьенсе. Занимает площадь 67 км². Население 469 человек (на 2010 год). Расстояние 25 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial
 Enix

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии